Ash Grove ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ash Grove (Arkansas)
 Ash Grove (Indiana)
 Ash Grove (Iowa)
 Ash Grove (Kansas)
 Ash Grove (Missouri)
 Ash Grove (New York)

Siehe auch:
 Ash Grove Township